Венециа́нская шко́ла имеет несколько значений:
 Венецианская школа живописи
 Венецианская школа музыки